HMS Hermione — название четырёх кораблей британского Королевского флота. Дано в честь Гермионы — дочери спартанского царя Менелая и Елены.

 HMS Hermione (1782) — 32-пушечный корабль 5 ранга. Спущен на воду в 1782 году. В 1797 году команда фрегата подняла мятеж и передала корабль испанцам. Отбит британцами в 1799 году, переименован в HMS Retaliation. Снова переименован в HMS Retribution в 1800 году. Разобран в 1805 году.
 HMS Hermione (1893) — бронепалубный крейсер типа «Астрея». Спущен на воду в 1893 году. Участвовал в Первой мировой войне. Продан на слом в 1921 году.
 HMS Hermione (74) — лёгкий крейсер типа «Дидо». Спущен в 1939 году. В 1942 году потоплен в Средиземном море немецкой подводной лодкой U-205.
 HMS Hermione (F58) — фрегат типа «Линдер». Спущен в 1967 году. Разобран в 1997 году.

Литература